Parasites, pluriel de parasite, peut faire référence à :

 Parasites, un groupe de musique ;
 Parasites, un roman de Ryū Murakami ;
 Parasites, un épisode de la série La Quatrième Dimension ;
 Parasites (Growth) est un film de Gabriel Cowan sorti en 2009.